Traxel ist der Familienname folgender Personen:

 Anh Dao Traxel (* 1958), französische Autorin
 Christoph August Traxel (1802–1839), deutscher Autor und Journalist
 Josef Traxel (1916–1975), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Lukas Traxel (* 1993), Schweizer Jazzmusiker (Kontrabass)
 Werner Traxel (1924–2009), deutscher Psychologe (Methodik, Psychologiegeschichte) 

Siehe auch:

 Trachsel
 Traxl